Harold Stone (n. 13 martie 1913 – d. 18 noiembrie 2005) a fost un actor american de film si TV.

Legături externe 

Nașteri în 1913
Decese în 2005
Actori americani din secolul al XX-lea
Actori de film americani